Denne oversigt over de 100 største byer i Republikken Irland er baseret på Folketællingen i Irland 2016. Byer med city-status er anført med betegnelsen (city) efter bynavn.

Befolkningstallet er inklusive forstæder. Dette forklarer, hvorfor nogle af byerne strækker sig over to county (grevskaber).

Byer

Referencer 

 
Irland